Discovery Science identifica diverse reti televisive del gruppo Discovery Communication dedicate ai documentari scientifici:

Science è la versione statunitense
Science Canada è la versione canadese
Discovery Science – canale tematico italiano
Discovery Science – canale tematico francese
Discovery Science – canale tematico britannico
Discovery Science – canale tematico svedese
Discovery Science – canale tematico dell'America latina
Discovery Science – canale tematico australiano